Bernhard Zimmermann (* 12. April 1977 in Waidhofen an der Thaya) ist ein österreichischer Keyboarder, Sänger, Lehrer, Komponist und Astrofotograf.

Leben 
Zimmermann wuchs in einer musikalisch geprägten Familie auf besuchte das Gymnasium Waidhofen an der Thaya und erlernte schon früh das klassische Klavierspiel, das er später auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien studierte. In seiner Jugend war er Musiker und Songwriter bei unterschiedlichen Bands im Raum Ostösterreich. So spielte er in Gruppen verschiedener Musikrichtungen wie Progressive Rock, Pop, Funk, Jazz, Austropop etc.

Seit 2002 ist Zimmermann Musik- und Englischlehrer am Gymnasium in Gmünd.

Seit einigen Jahren ist er auch als Solokünstler unterwegs und hat drei Soloalben produziert.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Zimmermann mit der Nominierung zur österreichischen Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest 2011 (Guten Morgen Düsseldorf) bekannt. Sein Song The Heart Is A Lonely Hunter wurde dabei vom Radiosender Ö3 ausgewählt, wobei Zimmermann den Eintritt ins Finale der verbliebenen 30 knapp versäumte. Zuvor wurde der Song auch einer der Siegertitel beim österreichweiten Pop-Kompositionswettbewerb „Projekt Pop!“.

2017 nahm er an den Aufnahmen zum Album "Newest Things" des italienischen Sängers Claude Weisberg teil. Bei dieser Produktion arbeitete Zimmermann mit einigen internationalen Sessionmusikern zusammen, die bereits auf Alben von Michael Jackson, Pink Floyd, Celine Dion, Lionel Richie, Toto und vielen anderen mitgewirkt haben. 

Neben seiner Tätigkeit als Musiker und Lehrer ist Zimmermann auch begeisterter Astrofotograf.

Bernhard Zimmermann ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Diskografie (Auswahl) 
 A Frog & A Strawberry Blonde – Fruity Activities (1997)
 The Dreambakers – No Saint (2003)
 Granitarium – Stöh Kane Frogn (2006)
 Bernhard Zimmermann – A New Dawning (2006)
 Zimmermann/Fischer – Du Liebst Mich Nicht (2008)
 Bernhard Zimmermann – Made In Paradise (2010) (inklusive des Songs The Heart Is A Lonely Hunter)
 Bernhard Zimmermann - Jekyll & Hyde (2016)
 Claude Weisberg - Newest Things (2017)

Weblinks 
 Website von Bernhard Zimmermann

Einzelnachweise 

Keyboarder
Sänger
Komponist (Österreich)
Österreicher
Geboren 1977
Mann